De Supercoppa 2021 was de 34ste editie van de strijd om de Italiaanse supercup. De wedstrijd vond op 12 januari 2022 plaats in het San Siro in Milaan. Kampioen Internazionale nam het op tegen bekerwinnaar Juventus. Het duel eindigde na verlenging in een 2-1-overwinning voor Internazionale. De club won de Supercoppa voor de zesde keer.

Wedstrijdgegevens

Zie ook
Serie A 2020/21

2021
FC Internazionale Milano
Juventus FC